Муниципальное образование Волчье-Дубравское — сельское поселение в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области Российской Федерации.

Административный центр — село Волчья Дубрава.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тульской области от 3 марта 2005 года № 542-ЗТО  «О переименовании муниципального образования "Тёпло-Огарёвский район Тульской области",  установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Тёпло-Огарёвского района Тульской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Тёпло-Огарёвского района
Сельские поселения Тульской области